Jacques Elion (1840-1893), Nederlandse medailleur
 Hartog Elion (1853-1930), Nederlands scheikundige
 Eduard Elion (1900-1961), Nederlands scheikundige en wetenschapper
 Gertrude Elion (1918-1999), Amerikaanse farmacologe